

Cinéma 

 , titre original de , film de  sorti en 2014.

Musique

Album 
 , album de  sorti en 1978 ;
 , album de  sorti le .
 , album de  sorti le .

Chanson 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .